Demirözü (district), een district van de Turkse provincie Bayburt
Demirözü (stad), de hoofdplaats van het district
 Demirözü, een dorp in Haymana, Ankara
  Demirözü, een dorp in Alucra, Giresun
 Demirözü, een dorp in Kütahya
  Demirözü, een dorp in Gülnar, Mersin
  Demirözü, een dorp in Yıldızeli, Sivas